Hey You – canzone del 1979 dei Pink Floyd
Hey You – canzone del 1980 degli Scorpions
Hey You!!! – canzone del 1987 dei The Cure
Hey You – canzone del 2007 di Shakira
Hey You – canzone del 2007 di Madonna
Hey You – canzone del 2004 dei The Exies
Hey You – canzone del 2009 dei Tokio Hotel